VM i Floorball for damer 2007 var det sjette oficielle verdensmesterskab i Floorball for damelandshold. Mesterskabet blev afholdt i Frederikshavn i Danmark.

Indledende runde

Gruppe A 

 Schweiz og Letland går videre til semifinalerne.

Gruppe B 

 Finland og Sverige går videre til semifinalerne.

Slutrunde

Semifinaler

Finale

Placeringskampe

9. plads

7. plads

5. plads

Medaljer 

2007
Sport i 2007